Los Ríos (regio), een regio van Chili
 Los Ríos (provincie), een provincie van Ecuador